A 2009–2010-es magyar férfi vízilabda-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Vodafone férfi OB I - 2009/10) 11 csapat részvételével 2009. október 10-én rajtolt. A címvédő a Vasas gárdája.

A bajnokság csapatai 
A 2009–2010-es magyar férfi vízilabda-bajnokság első osztályát 11 csapat részvételével rendezik.

Az alapszakasz végeredménye 

|}

Fordulók az alapszakaszban

Rájátszás eredményei

Rájátszás 9.-11. 

|}

Rájátszás 5.-8. 

|}

Döntőbe jutásért 
A csapatok hozzák az egymás elleni alapszakaszbéli pontjaikat. A döntőbe jutáshoz 10 pontot kell elérni.

A ZF-Eger : Ferencvárosi TC összecsapás alapszakaszbeli eredménye 4 - 1 volt

A TEVA-VasasPlaket : Szeged Beton összecsapás alapszakaszbeli eredménye 1 - 4 volt

3. helyért 
A 3. helyért 2 győzelmet kellett elérni.

Döntő 
A bajnoki címhez 3 győzelmet kellett elérni.

Végeredmény
TEVA VasasPlaket  
ZF-Eger  
Szeged Beton  
FTC Fisher Klíma
Domino Honvéd  
Szolnok F-K  
BVSC- Zugló 
UNIQA-UTE 
Pécsi Vízmű PVSK
OSC - Opus-Via 
Szentesi VK

Alapszakasz góllövőlista

Források 
Hivatalos honlap

Magyarferfivizilabdabajnoksag
Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag